Tulip  – nome proprio di persona inglese femminile
 Tulip O'Hare  – personaggio della serie a fumetti Preacher
 Tulip  – gruppo musicale rock giapponese
 Tulip  – città dell'Indiana, negli Stati Uniti d'America
 Tulip  – software grafico
 Tulip Computers  – azienda olandese produttrice di computer
 Tulip Computers  – squadra spagnola di ciclismo attiva dal 1989 al 1990
 Tulip Computers  – squadra belga di ciclismo attiva dal 1990 al 1992
 Tulip Inn-Vertex-Saxon  – squadra olandese di ciclismo attiva nel 1995
 Operazione Tulip  – operazione militare facente parte dell'Operazione Agreement durante la seconda guerra mondiale

Acronimi 
 TULIP  – acronimo per "Transurethral laser-induced prostatectomy" (prostatectomia transuretrale guidata mediante laser)
 TULIP  – acronimo per "Trade Unions Linking Israel and Palestine", organizzazione internazionale che promuove la cooperazione tra israeliani e palestinesi

Pagine correlate 
 Tulips